Лавренчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лавренчук Володимир Миколайович ( 1957) — український банкір і економіст.
 Лавренчук Віктор Іванович (1986—2014) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лавренчук Віталій Вікторович (1976—2014) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лавренчук Євген Вікторович ( 1982) — український театральний режисер, педагог.
 Лавренчук Галина Йосипівна ( 1956) — український радіобіолог, біофізик.
 Лавренчук Тетяна Вікторівна ( 1993) — українська борчиня вільного стилю.
 Лавренчук Юлія Іванівна ( 1978) — українська фігуристка.
 Лавренчук Юрій Васильович (1985—2014) — український військовослужбовець 2-го механізованого батальйону 51-ї окремої механізованої бригади (Володимир-Волинський), учасник російсько-української війни.